Schermühle ist der Ortsname von

 Schermühle (Simbach am Inn), Ortsteil des Marktes Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schermühle (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schermühle (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Scheermühle